Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2007 – piąte mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 19 maja do 3 czerwca 2007 roku.

Mistrzyniami Europy zwyciężając w turnieju Top 10 zostały Francuzki, które w finale pokonały Angielki 19–5.

Uczestnicy 
Obsada turniejów była kilkukrotnie modyfikowana.

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Top 10

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2007 w rugby union
2007 w Bośni i Hercegowinie
2007 w Chorwacji
2007 we Francji